Hotade språk är de språk som riskerar att dö ut. Många hotade språk har färre än 1000 talare, som ofta är äldre personer. Även större språk kan vara hotade. Enligt Unesco är uppemot hälften av världens språk hotade. En orsak till att ett språk kan hotas på sikt är att det inte lärs som modersmål. Det kan bero på att det inte lärs ut i skolor eller endast i liten grad, och inte används mycket i arbetslivet någonstans. Det brukar beror i sin tur på att ett annat större språk har en officiell ställning.

Se även 
Lista över akut hotade språk
Minoritetsspråk

Källor

Externa länkar 
 Interaktiv karta över hotade språk
 Zuckermann, Ghil'ad 2020. Revivalistics: From the Genesis of Israeli to Language Reclamation in Australia and Beyond. Oxford University Press.  / 

Språkindelning
Utrotningshotade språk